Harpham ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Harpham (1954–2016), britischer Politiker
 Kevin Harpham, US-amerikanischer Rechtsextremist

Harpham ist ferner eine Ortschaft in Yorkshire